Monostori Károly (1852–1917) állatorvos, szakíró
 Monostori Károly (1913–1986) válogatott labdarúgó, sportvezető